Sverigedemokraterna – Fädernas kyrka är en av de nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet i Svenska Kyrkan. Gruppen ställde först upp i kyrkovalet 2005. 

I kyrkovalet 2001 fick Sverigedemokraterna två mandat. Man beslutade då att starta det kyrkopolitiska organet Förbundet Fädernas kyrka, som sedan bedrivit valrörelse i kyrkovalen 2005 och 2009. I kyrkovalet 2005 fördubblade man antalet mandat till fyra, och 2009 fick man 2,84 procent av rösterna, vilket var en ökning på en dryg procentenhet jämfört med 2005, och innebar en ökning från fyra till sju mandat i kyrkomötet. Resultatet i kyrkomötesvalet var dock sämre än det Sverigedemokraterna fick i Europarlamentsvalet i juni 2009, där partiet erhöll 3,27 procent av rösterna. 

Gruppen kom inte in i Luleå stiftsfullmäktige, och ställde heller inte upp i alla stiftsfullmäktigeval. Av de 28 913 ordinarie mandat som tillsattes i kyrkovalet 2009 fick Sverigedemokraterna 57.

Källor

Externa länkar 
Förbundet Fädernas kyrkas webbplats

Partier representerade i kyrkomötet
Sverigedemokraterna
Organisationer bildade 2001